Artois o similar, puede referirse a:

Geohistoria 
 Artois o Artesia, región tradicional del norte de Francia que está ubicada en el departamento de Paso de Calais, en la región Norte-Paso de Calais.
 Condado de Artois, condado desde el siglo IX hasta su incorporación a la Corona francesa por el Tratado de los Pirineos en 1659.
 Vitry-en-Artois, población y comuna francesa, situada en la región de Norte-Paso de Calais, departamento de Paso de Calais, en el distrito de Arras.

Patronímicos 
 Roberto I de Artois (1216-1250), tercer hijo de Luis VIII de Francia y Blanca de Castilla. Nieto por línea paterna de Felipe II de Francia e Isabel de Hainaut, y por línea materna de Alfonso VIII de Castilla y Leonor de Inglaterra.
 Blanca de Artois (1248-1302), noble francesa, hija mayor del conde Roberto I de Artois y de Matilde de Brabante.
 Matilde de Artois (1268-1329), noble francesa, hija de Roberto II de Artois y de Amicia de Courtenay.
 Roberto II de Artois (1250-1302), hijo póstumo y heredero de Roberto I de Artois y Matilda de Brabante.
 Felipe de Artois (1269-1298), mayor de los hijos de Roberto II de Artois y Amicie de Courtnay.
 Roberto III de Artois (1287-1342), hijo de Felipe de Artois (señor de Conches) y Blanca de Bretaña, y por tanto nieto de Roberto II de Artois, conde de Artois, descendiente directo de Luis VIII de Francia.
 Felipe de Artois (1269-1298), mayor de los hijos de Roberto II de Artois y Amicie de Courtnay.

Bebidas, industria 
 Stella Artois, cerveza lager de 5,2% grados alcohólicos, elaborada inicialmente en Lovaina, Bélgica, en el año de 1366, como una cerveza para consumirla en especial en Navidad.

Deportes 
 Boucle de l'Artois, prueba amateur hasta 2004.

Centros de enseñanza 
 Université d'Artois, centro universitario francés fundado en 1992, con sede principal en Arras, y también localizado en Béthune, Douai, Lens, y Liévin.